Ioana Raluca Olaru – tennista rumena
 Maria Olaru – ginnasta rumena